M2000 peut désigner :
 Magirus-Deutz M2000, version allemande de l'Iveco 370 ;
 M2000, camion léger créé par la MAN ;
 M2000, émulateur de technologie informatique ;
 M2000, omnibus de Magirus-Deutz ;
 M2000, masque de protection NBC de Bundeswehr.